Неаполи — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе Спата.
  — село в общине Агринион.

См. также 
 Неаполис